Annie Vigier, née en 1965 à Gonesse, et Franck Apertet, né en 1966 à Ugine, sont des artistes français associés depuis 1994 sous le nom générique « Les gens d’Uterpan ».

Démarche artistique 
Le travail d’Annie Vigier et Franck Apertet questionne les normes et les conventions qui régissent l’exposition et le spectacle vivant. En s’appuyant sur les mécanismes d’ajustement de l’individu, du corps et de la création à ces contextes, les artistes constituent une œuvre critique à partir d’une pratique initiale de chorégraphes.

De façon méthodique, leur réflexion opère par le déplacement et la recontextualisation de procédés d’action ou de monstration propres au champ des arts plastiques et au spectacle vivant. Ils incluent dans leur œuvre les paramètres d’approche, de communication et d’archive ainsi que la dimension économique et la situation institutionnelle de sa réalisation. Ils traitent chacune des étapes constituant la pratique de l’artiste et renvoient une responsabilité au visiteur, au commanditaire et à l’institution dans leur travail.

En 2017, Les gens d'Uterpan sont invités par le curateur Pierre Bal-Blanc à participer à la Documenta 14 à Athènes.

Leur travail a notamment été présenté au Musée d'Art moderne de Paris, CAC Bretigny, Centre Pompidou, Biennale d'art contemporain de Lyon, Musée d'art moderne de Varsovie, Centre national de la danse à Pantin, Tate Modern à Londres, Project Arts Centre à Dublin, CAC à Vilnius, La Kunsthalle Mulhouse, National Gallery (Prague), Łaźnia Centre for Contemporary Art Gdansk, LaM - Musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, ICA - Institut of Contemporary Art - Londres, FRAC Franche-Comté, Musée du Louvre à Paris, Béton Salon, MaMbo - Bologne, FRAC Normandie, Théâtre de Vanves…

Les gens d’Uterpan sont représentés par la galerie Salle Principale à Paris.

Expositions 

 "X-Event 2.4", "X-Event 2.5", "X-Event 2.6", "X-Event 2.7", La Monnaie Vivante (cur. Pierre Bal-Blanc), Tate Modern, Londres, Royaume-Uni, 2008 
 "Parterre", La Monnaie Vivante (cur. Pierre Bal-Blanc et Kathrin Rhomberg), 6ème Biennale d'art contemporain de Berlin, Allemagne, 2010
 "Présence", White Box, New York, Etats-Unis (solo), 2011
 "Géographie-Vilnius, 2012", CAC Vilnius, Vilnius, Lituanie (solo), 2012
 "Absence", l’Escort (cur. Pierre Bal-Blanc), CAC Brétigny, Brétigy-sur-Orge, France, 2012
 "Géographie-Bolzano, 2013", soleil politique (cur. Pierre Bal-Blanc), Museion, Festival transart13, Bolzano, Italie, 2013
 "Géographie-Lyon, 2013", Daniel Firman, La matière grise, Musée d’art contemporain, Lyon, France, 2013
 "Scène à l’italienne", Salle Principale, Paris, France (solo), 2014 
 "Pièce en 7 morceaux", Open Museum Open City (cur. Hou Hanru), MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Rome, Italie, 2014
 "Annie Vigier et Franck Apertet (les gens d'Uterpan)" (cur. Lana Sokolova), Yarat! Contemporary Art Space, Bakou, Azerbaïdjan (solo), 2014
 "Imposteurs, activation de l’exemplaire n°3 du CNAP", Des choses en moins, des choses en plus (cur. Agnès Violeau et Sébastien Faucon), Palais de Tokyo, Paris, France, 2014
 "Imposteurs", MER. Station 17: A New Spirit in Booking (cur. Luc Derycke), Museumcultuur Strombeek/Gent, Cultuurcentrum Strombeek, Belgique, 2015
 "Uchronie", Problèmes de type grec, La Galerie, Centre d’art contemporain, Noisy-Le-Sec, France, 2015
 "X-Event 2.6 (d’après le protocole Le goût)", Mobiliza on Strategies, 3ème Biennale Industrielle d’Art Contemporain de l’Oural l Ekaterinbourg, Russie, 2015
 "Méditation", D’une main invisible, Salle Principale, Paris, France, 2015
 "Archives: Topologie Tainan 2014", «Maintaining _ Body» Movement Topology & Tracks in the City (cur. Wendy, Wen-chun Lo), Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, Taïwan, 2015
 "Stimulation", Proposal to Surrender (cur. Biljana Ciric), Ming Contemporary Art Museum, Shanghai, Chine, 2016 
 "Encounters with Pompidou", Museum on/off  (cur. Biljana Ciric), Centre Pompidou, Paris, France, 2016
 "Production", Légende, Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté, Besançon, France, 2016 
 "Uchronie", Salle Principale, Paris , France (solo), 2016
 "Imposteurs, activation de l’exemplaire n°5 d’une collection privée", premier développement, Learning from documenta (cur. Luk Lambrecht), Cc Strombeek, Kusseneers Gallery, Brass'art, Bruxelles, Belgique, 2017
 "Génuflexions", Salle Principale, Paris, France (solo), 2017
 "Scène à l'italienne" et "Bibliothèque", documenta 14 (cur. Pierre Bal-Blanc), Cassel, Allemagne, 2017
 "Dancers from abroad" (Danseurs étrangers), When the Other meets the Other Other (cur. Biljana Ciric), Kulturni centar Beograda, Belgrade, Serbie, 2017
 "Imposteurs" (cur. Bernhard Cella), Salon für Kunstbuch – Lufbadgasse, Vienne, Autriche, 2017
 "Géographie-Athènes, 2017" et "Imposteurs", documenta 14 (cur. Adam Szymczyk), Athènes, Grèce, 2017
 "Topologie", Orientation, Salle Principale, Paris, France, 2017
 "Pièce en 7 morceaux", Subversão da Forma, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brésil, 2018
 "Génuflexions", Mystic Properties, Art Brussels 2018, Hôtel de la Poste, Bruxelles, Belgique, 2018
 "Ce qui nous tient, ce à quoi nous tenons" (cur.Mickaël Roy), Le Granit, scène nationale, Belfort, France, 2018
 "Géographie-Cincinnati, 2019", Contemporary Arts Center, Cincinnati, 2019 
 "Archives: Topologie Gdansk 2014" - Archive, vol. 1. Local Context (cur. Agnieszka Kulazińska et Aleksandra Księżopolska), Centre for Contemporary Art of Laznia, Gdansk, Pologne, 2019 
 "Occupations", Salle Principale, Paris, France, 2019
 "Consignes de sécurité et Anthropométrie", The Time of Work, Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, Hasselt, Belgique, 2020

Résidences 

 2009-2014 : CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge, France
 2011 : IASPIS, Stockholm, Suède
 2012 : You are a dancer, BAC-Baltic Art Center, Visby, Suède
 2013 : BAR International artist-in-residency program Pikene på Broen, Kirkenes, Norvège
 2014-2015 : Uchronie, Micadanses, Paris, France
 2018 : Lasalle Collège of the Arts, Singapour
 2020-2021 : MABA Fondation des artistes, Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne, France

Bibliographie 
 Project Phalanstène, Pierre Bal-Blanc, publication Sternberg Press, CAC Bretigny, Work Method, 2017 
 Imposteurs, édition CAC Brétigny et Pierre Bal-Blanc, 2013 
 Uchronia, les gens d'Uterpan et Emanuele Quinz, co-édition IDEFI-CréaTIC et Université Paris 8

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel
Presse
 Curatorial control, par Pierre Bal-Blanc, octobre 2019, Flash Art
 Nuit Spéciale - Imagine : Annie Vigier et Franck Aperter (les gens d'Uterpan), par Philippe Garbit, juin 2016, France Culture
 Les performances mises en boîtes, par Emmanuelle Lequeux, mars 2014, Le Monde
 Les gens d'Uterpan, une logique de l'audace, par Erik Verhagen, janvier 2013, Art Press
 Au secours ! La sécurité ! Les gens d'Uterpan arrivent !, 2010, Le Monde

Artiste contemporain français
Plasticien français contemporain
Couple d'artistes